

Persone
 Luigi Marchione (1957) – scenografo italiano
 Margherita Marchione (1922-2021) – religiosa italiana della congregazione delle Maestre pie Filippini
 Vito Marchione (1971) – ex calciatore lussemburghese, di ruolo attaccante

Architettura
 Castello di Marchione, o villa Marchione – edificio nei pressi di Conversano, nella città metropolitana di Bari
 Palazzo Marchione – edificio situato a Cupello, in provincia di Chieti

Altro
 Marchione d'Ivrea, o Marca d'Ivrea, conosciuta anche come Marca d'Italia – marca di età carolingia, con capitale Ivrea
 Marchione – genere di vitigno

Pagine correlate
Marchioni